Vallada — município espanhol da Comunidade Valenciana
 Vallada Agordina — comuna italiana do Vêneto
 Castelo de Vallada

Desambiguações de topônimos